Juan II, duque de Sajonia-Weimar (Johann Maria Wilhelm; Weimar, 22 de mayo de 1570 - Weimar, 18 de julio de 1605) fue un duque de Sajonia-Weimar y Jena.

Biografa
Era el segundo hijo de Juan Guillermo, duque de Sajonia-Weimar y Dorotea Susana de Simmern.

Su padre murió en 1573, cuando Juan tenía sólo tres años de edad. Puesto que en aquel momento su hermano mayor, Federico Guillermo también era menor de edad, el ducado de Sajonia-Weimar (originalmente concedido a Juan) fue gobernado por una regencia. En 1586 su hermano mayor alcanzó la adultez y asumió el control pleno del ducado, incluido Weimar. Sin embargo, murió en 1602 y todo el ducado fue heredado por Juan, porque sus sobrinos (los hijos de su hermano muerto) eran menores de edad. 

Juan estaba más interesado en las ciencias naturales y en el arte que en la política, y por lo tanto sólo contra su voluntad asumió la regencia del ducado en nombre de sus sobrinos. Pero cuando le exigieron su propia herencia en 1603, él se resistió a sus demandas. Finalmente, Juan y sus sobrinos hicieron un tratado dividiendo el ducado: Altenburgo fue tomado por los hijos de Federico Guillermo I, y Weimar-Jena fue conservado por Juan.

La línea de Sajonia-Altenburgo se extinguió en 1672, y toda la herencia pasó a la línea de Sajonia-Weimar, los descendientes de Juan.

Familia
En Altenburgo el 7 de enero de 1593, Juan se casó con Dorotea María de Anhalt (2 de julio de 1574 - 18 de julio de 1617). Tuvieron doce hijos:
 Juan Ernesto I, duque de Sajonia-Weimar (Altenburgo, 21 de febrero de 1594 - Sankt Martin, Hungría 6 de diciembre de 1626).
 Cristián Guillermo (Altenburgo, 6 de abril de 1595).
 Federico (Altenburgo, 1.º de marzo de 1596 - muerto en batalla, Fleurus, Bélgica, 19 de agosto de 1622).
 Juan (Weimar, 31 de marzo de 1597 - 6 de octubre de 1604).
 Guillermo, duque de Sajonia-Weimar (Altenburgo, 11 de abril de 1598 - Weimar, 17 de mayo de 1662).
 Hijo nonato (Altenburgo, 11 de abril de 1598), mellizo de Guillermo.
 Alberto IV, duque de Sajonia-Eisenach (Altenburgo, 27 de julio de 1599 - Eisenach, 20 de diciembre de 1644).
 Juan Federico (Altenburgo, 19 de septiembre de 1600 - Weimar, 17 de octubre de 1628).
 Ernesto I, duque de Sajonia-Gotha (Altenburgo, 25 de diciembre de 1601 -  Schloss Friedenstein, Gotha, 26 de marzo de 1675).
 Federico Guillermo (Weimar, 7 de febrero de 1603 - Georgenthal, 16 de agosto de 1619).
 Bernardo (Weimar, 6 de agosto de 1604 - Neuenburg, 18 de julio de 1639), conde de Franken (1633).
 Juana (n. póstumamente, Weimar, 14 de abril de 1606 - Weimar, 3 de julio de 1609).

Ancestros

Referencias

Duques de Sajonia del siglo XVII
Duques de Sajonia-Weimar del siglo XVII (Casa de Wettin)
Personas de Weimar